Pasirhalang (Sukaraja), een plaats in Indonesië
Pasirhalang (Cisarua), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing